PWI peut faire référence à :
 Pro Wrestling Illustrated, un magazine sur le catch,